Mirak est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 β Andromedae, également appelée Merach, et al Mizar,
 β Ursae Majoris, plus connue sous le nom traditionnel Merak,
 ε Bootis.

Mirak peut en outre désigner :
 Mirak, une communauté rurale du marz d'Aragatsotn en Arménie ;
 Mirak, pour Minimumsrakete, une fusée expérimentale allemande développée par Verein für Raumschiffahrt dans les années 1930.

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire